Стародубське князівство (Сіверщина) — удільне князівство у складі Чернігівського князівства та Великого князівства Литовського.
 Стародубське князівство (Північно-Східна Русь) — князівство Північно-Східної Русі.